Список нематериального культурного наследия Грузии в рамках Конвенции ЮНЕСКО по защите нематериального культурного наследия, определённый Министерством культуры и охраны памятников и Национальным агентством по охране культурного наследия Грузии:

Примечания 

Культурное наследие Грузии
Списки:Грузия